Fume (engl. für „Rauch“) steht für:
 Fume, einen Kurzfilm von Claudia Alonso
 Fume Event, ein Problem der Luftversorgung in Flugzeugen, das zum Aerotoxischen Syndrom führen kann
 Fume Point, Landspitze der Südlichen Sandwichinseln
 silica fume, Silikastaub

Fumé (frz. für „geräuchert“) steht für:
 Blanc Fumé, eine Weinsorte, siehe Sauvignon Blanc
 Pouilly-Fumé, Weinbaugebiet

Siehe auch
 Fume Fume
 The Fumes